Le nom Lac-Saint-Jean-Ouest peut faire référence à:
L'ancien comté québécois de  Lac-Saint-Jean-Ouest situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui réunissait jusqu'au , le territoire composé actuellement des MRC Le Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine.

Une circonscription foncière québécoise située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont le chef-lieu est la ville de Roberval.